

Карташевка — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Карташевка — село, Прохоровський район, Бєлгородська область